Clermont-Ferrand este un oraș în Franța, prefectura departamentului Puy-de-Dôme, situat în regiunea Auvergne-Ron-Alpi.

Demografie

Monumente

, monument din patrimoniul mondial UNESCO

Educație 
 ESC Clermont Business School

Personalități născute aici 
 Nicolas Chamfort (1740 - 1794), scriitor.

Vezi și 
 Listă de orașe în Franța

Referințe 

Comune din Puy-de-Dôme